Кадымов — фамилия. Женская форма — Кадымова.

Известные носители 
 Кадымов, Вели Нурбала оглы (1940—2009) — азербайджанский музыкант, кларнетист. Народный артист Азербайджана.
 Кадымов, Рауль Абдулла оглы (1939—2000) — советский и азербайджанский микробиолог, доктор наук, профессор.
 Кадымова, Илаха Акиф кызы (род. 1975) — азербайджанская шахматистка, гроссмейстер среди женщин, арбитр ФИДЕ, чемпионка СССР.